Joseba Andoni Etxeberria Lizardi (Elgoibar, 1977. szeptember 5. –) spanyol labdarúgó. 2010 májusában az Athletic Bilbao játékosaként vonult vissza a profi labdarúgástól. Pályafutását a Real Sociedadban kezdte 1994-ben, azonban 7 élvonalbeli mérkőzést követően 3 millió euróért az Athletic Bilbaóhoz szerződött, ami akkor U18-as játékosért fizetett rekord összegnek számított. Beceneve A kakas (spanyolul: El gallo), utalva ezzel erős személyiségére.

Miután Etxeberria gólkirály lett az 1995-ös junior vb-n, fölkerült a felnőtt válogatottba, ahol eddigi 53 mérkőzésén 12 gólt szerzett. A nagy világesemények közül az 1998-as vb-n, valamint a 2000-es és a 2004-es Eb-n is játszott.

Karrierje statisztikái 

 ''Utoljára frissítve: 2009. szeptember 28.

Források

További információk 
 Hivatalos honlap 
 Profil az Athletic Bilbao hivatalos honlapján
 Joseba Etxeberria adatlapja a FIFA.com-on  
 Pályafutása statisztikái a footballdatabase.com-on 
 Profil a footballdatabase.eu-n 
  
 Joseba Etxeberria adatlapja a national-football-teams.com-on 
 Pályafutása statisztikái a fussballdaten.de-n 
 Profil a soccernet.espn-en  
 Fanzone adtalap 
 Statisztikái a válogatottban
 Statisztikái a spanyol bajnokságban

Spanyol labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Real Sociedad labdarúgói
Az Athletic Bilbao labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
Baszk labdarúgók
1977-ben született személyek
Élő személyek